Tieke ist:
 ein weiterer Name des Sattelvogels

Tieke ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Tieke (1897–1938), deutsche Kommunistin
 Julia Tieke (* 1974), deutsche Kulturwissenschaftlerin und Hörfunkautorin
 Wilhelm Tieke (1923–2012), deutscher Sachbuchautor und ehemaliges Mitglied der Waffen-SS